Cresa puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Cresa, antigua ciudad griega.

Biología 
 Cresa (larva), nombre dado a las larvas de las moscas.